RPG может означать:
 Ролевая игра ():
 Компьютерная ролевая игра — жанр компьютерных игр.
 Настольная ролевая игра
 Ролевые игры живого действия
 Ручной противотанковый гранатомёт ()
 RPG (язык программирования)

См. также 
 RPG Maker — серия программ, предназначенных для создания компьютерных игр жанра JRPG.